Охтман — фамилия:

 Охтман, Леонард (1854—1934)  — американский художник.
 Охтман, Мина (1862—1924) — американская художница.

См. также 
 Охта